Zabrega est un toponyme qui peut désigner :
Zabrega, un village de Serbie situé dans la municipalité de Malo Crniće, district de Braničevo ;
Zabrega, une localité de Serbie située dans la municipalité de Paraćin, district de Pomoravlje.